Ishige steht für:
 Ishige (Ibaraki), ehemalige Stadt in der Präfektur Ibaraki
 Ishige (Gattung) Gattung der Braunalgen (Phaeophyceae, Ishigeales, Ishigeaceae), mit drei Arten im pazifischen Ozean.

Ishige ist der Familienname folgender Personen:
 Hideki Ishige (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Hiromichi Ishige (* 1956), japanischer Baseballspieler
 Sawa Ishige (* 1979), japanische Synchronsprecherin
 Toshiyasu Ishige (* 1932), japanischer Sportschütze